Radoši kod Višnjana je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Višnjan, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 32 stanovnika te 12 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 49 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji